Il singolare del torneo di tennis San Antonio Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dmitrij Tursunov che ha battuto in finale Sébastien de Chaunac 6-2, 63-7, 6-4.

Teste di serie 

 Dmitrij Tursunov (Campione)
 Paul Goldstein (quarti di finale)
 Jeff Morrison (semifinali)
 Francisco Costa (quarti di finale)

 Simon Larose (primo turno)
 Frank Dancevic (primo turno)
 Petr Kralert (primo turno)
 Zack Fleishman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Antonio Challenger 2003